een prijs uitgereikt op het Gouden Televizier-Ring Gala (zie § Gouden Stuiver aldaar)
een quasi-gouden medaille uitgereikt in het Nederlandse televisieprogramma Stuif es in (zie aldaar)